Епидермис – най-външния слой на кожата при гръбначните животни.
 Епидермис (ботаника) – най-външния слой клетки, покриващ листата и младите части на растенията.
 При безгръбначните епидермис се наричат най-външните слоеве на кожата – до 30 слоя вроговяващ епител.